Kabiyè, kabiyé ou cabrais peut être :
 Kabiyè, peuple du Togo, Ghana et Bénin ;
 le kabiyè, langue du peuple kabiyè et une des langues nationales du Togo.